Les  () forment un clade de thérapsides thériodontes qui apparait durant le Permien moyen et qui inclut les thérocéphales ainsi que les cynodontes, ce dernier groupe incluant eux-mêmes les mammifères et les formes apparentés. 

Avec les dicynodontes, ils forment l'une des deux lignées de thérapsides ayant survécu à l'extinction du Permien et qui se diversifient à nouveau durant le Trias, avant que la majorité d'entre eux ne disparaissent avant ou durant l'extinction Trias-Jurassique, à l'exception d'une lignée de cynodontes qui donneront plus tard naissance aux mammifères.

Histoire évolutive et caractéristiques 

Les thérocéphales et les cynodontes divergent durant le Permien moyen et chaque groupe possède indépendamment des caractéristiques semblables à celles des mammifères, y compris la présence d'un  et la perte d'une barre postorbitaire. Les caractéristiques « mammaliennes » que les deux groupes ont hérité d'un ancêtre commun comprennent la perte de dents sur le palais, l'expansion de l'os épiptérygoïdien à la base du crâne et le rétrécissement du toit de ce dernier à une crête sagittale étroite passant entre de grandes fosses temporales.

Classification

Historique 
Le clade est décrit en 1986 par James Hopson et Herbert Richard Barghusen. Dans leur classification, les euthériodontes forment le groupe frère des gorgonopsiens au sein du clade des thériodontes. Une relation étroite entre les thérocéphales et les cynodontes est déjà reconnue depuis de nombreuses années et en 2001, le groupe est défini comme « le clade le moins inclusif comprenant Mammalia et Bauria ». Encore aujourd'hui, le taxon possède une forte reconnaissance au sein des paléontologues et est régulièrement cité dans plusieurs études concernant les thérapsides.

Phylogénie

Voir aussi

Articles connexes
 Therapsida
 Theriodontia
 Gorgonopsia
 Therocephalia
 Cynodontia

Liens externes 
 
 Theriodontia - sur Paleos

Notes et références

Notes

Références 

Therapsida
Thérapside (nom scientifique)